SGC steht für

 Servicio Geológico Colombiano, der Geologische Dienst von Kolumbien
 Southern Galaxy Catalogue; siehe Liste astronomischer Kataloge
 Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie (Société Suisse de Chirurgie)

Abkürzung